Босаков — фамилия; имеет женскую форму Босакова.
 Босаков, Жамаладдин (1918—1987) — советский уйгурский казахский писатель.
 Босаков, Иван Благоев (род. 1942) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Американский, Канадский и Австралийский.

 Босакова, Ева (урождённая Вехтова; 1931—1991) — чехословацкая спортивная гимнастка, участница трёх олимпийских игр.